L'expression « groupe communiste » peut désigner :
 le groupe communiste siégeant à l'Assemblée nationale en France, devenu groupe communiste et républicain en 2002, puis gauche démocrate et républicaine en 2007 ;
 le groupe communiste siégeant au Sénat en France, devenu groupe communiste, républicain et citoyen en 1995, groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche en 2009, redevenu groupe communiste, républicain et citoyen en 2011, puis groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste en 2017.